Weinmair steht für 
Andreas Weinmair, 1477–1491 Weihbischof in Passau
Karl Weinmair (1906–1944), Münchner Maler
Siehe auch:
Weinmayer
Weinmeier